Burgen (Hunsrück), een plaats in het district Bernkastel-Wittlich in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Burgen (Mosel), een plaats in het district Mayen-Koblenz in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts